Paul Cook – batterista britannico
Paul Cook – calciatore britannico
Paul Cook – politico statunitense